Sacripanti ist der Familienname folgender Personen:
 Lisandro Sacripanti (* 1982), argentinischer Fußballspieler
 Luciano Sacripanti (* 1930), italienischer Filmregieassistent
 Maurizio Sacripanti (1916–1996), italienischer Architekt
 Mauro Sacripanti (1934–2015), italienischer Schauspieler und Filmschaffender
 Stefano Sacripanti (* 1970), italienischer Basketballtrainer

Siehe auch:
 Sacripante